Federico Sordillo – avvocato e dirigente sportivo italiano
 Fortunato Sordillo – compositore, direttore d'orchestra, trombonista e suonatore di eufonio statunitense di origini italiane
 Michele Sordillo – regista e sceneggiatore italiano